Gwyon peut désigner :
 Gwyon Bach, la première « vie » du barde gallois Taliesin ;
 Gwyon, l'un des principes divins dans le néodruidisme.